Братусь — українське прізвище.

Відомі носії 

 Братусь Василь Дмитрович (* 1917 — † 2008) — член-кореспондент АМН та НАН України, двічі міністр охорони здоров'я УРСР (1954—1956 та 1969—1975 р.р.)
 Братусь Іван Іванович (* 1921 — † 1975) — Герой Радянського Союзу
 Братусь Ніна Василівна (* 1926 — † 2002) — доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки Української РСР
 Братусь Сергій Микитович (* 1904 — † 1997) — вчений-юрист, доктор юридичних наук, професор, спеціаліст у галузі цивільного права

Українські прізвища